La Mesa ist der Name folgender Orte:

 La Mesa (Kolumbien), Stadt im Departamento Cundinamarca
 La Mesa (Grandas de Salime), Ort in Asturien, Spanien
 La Mesa (Kalifornien), Ort im San Diego County
 La Mesa (New Mexico), Ort im Doña Ana County
 La Mesa (Panama), Corregimiento im Macaracas Distrikt 

in Mexiko:
 La Mesa (Chihuahua), im Municipio Aldama
 La Mesa (Acaxochitlán), Hidalgo
 La Mesa (Chapulhuacán), Hidalgo
 La Mesa (Huautla), Hidalgo
 La Mesa (San José del Rincón), México
 La Mesa (Villa Victoria), México
 La Mesa (Tlalpujahua), Michoacán
 La Mesa (Zitácuaro), Michoacán
 La Mesa (Imuris), Sonora
 La Mesa (Nogales), Sonora

auf den Philippinen:
 La Mesa Staudamm in Quezon City, Teil des Angat-Ipo-La Mesa Wassersystems, welches den Großteil der Wasserversorgung von Metro Manila sicherstellt.

Siehe auch:
 Las Mesas, Ort in der Provinz Cuenca, Spanien